Steaua Bukareszt
 Steaua Kiszyniów